Capitale européenne ou capitale de l'Europe peut faire référence à :

 une des capitales des pays du continent européen : voir la liste des capitales du monde ;
 la capitale européenne de la culture, titre décerné annuellement par l'Union européenne à une ou plusieurs villes du continent ;
 l'un des sièges des institutions européennes :
 Bruxelles, siège de la Commission européenne (pouvoir exécutif), le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne, et lieu (non fixé par les traités) des commissions du Parlement européen ;
 Strasbourg, siège officiel et principal du Parlement européen (pouvoir législatif), et par ailleurs siège du Conseil de l'Europe (distinct de l'Union européenne et regroupant 47 États d'Europe), ainsi que de la Cour européenne des droits de l'homme instituée par celui-ci ; Siège du Médiateur Européen 
 Luxembourg, siège de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour des comptes européenne (pouvoir judiciaire et de contrôle) ;
 Francfort-sur-le-Main, siège de la Banque centrale européenne (pouvoir économique et monétaire).

Voir aussi 
 Capitale européenne de la jeunesse
 Capitale européenne du sport
 Prix de la Capitale verte de l’Europe
 Capitales européennes : série annuelle de timbres-poste de France.
 Place de Bruxelles dans l'Union européenne
 Institutions européennes à Strasbourg